SCR steht als Abkürzung für:
 Flughafen Scandinavian Mountains in Schweden als IATA-Flughafencode
 Satellite channel router, siehe Unicable
 Screensaver, als Dateiendung für Bildschirmschoner im Betriebssystem Microsoft Windows
 Selektive katalytische Reduktion, Verfahren der Abgasbehandlung
 Semi Closed Rebreather, siehe Kreislauftauchgerät #Halbgeschlossene Kreislauftauchgeräte
 Seychellen-Rupie, Währungscode nach ISO 4217
 Silicon Controlled Rectifier, spezieller Typ von Thyristor
 Skin Conductance Response, deutsch: Hautleitfähigkeitsreaktion
 Solvency Capital Requirement, englisch für die Solvabilitätskapitalanforderung an Versicherungsunternehmen unter Solvabilität II
 South Central Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Sportclub „Rapid“, ehemaliger Name des österreichischen Fußballvereins SK Rapid Wien
 SC Riessersee, deutscher Sportverein aus Garmisch-Partenkirchen, der besonders durch seine Eishockeyabteilung bekannt ist
 Svaz Cikánů-Romů, Roma-Verband in der Tschechoslowakei
 Swiss Council of Religions, Schweizerischer Rat der Religionen
 Smyrna Cassaba Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft im Osmanischen Reich, siehe Chemin de fer de Smyrne-Cassaba et Prolongements
 Stepford County Railway, Spiel in ROBLOX

ScR stand als Abkürzung für:
 Scottish Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways

Siehe auch:
 Ruf SCR

Abkürzung